Krippach steht für
Schloss Krippach in Tirol
Bernhard Joseph Kripp zu Prunberg und Krippach (1896–1980), österreichischer Diplomat